Marcus Kink (né le  à Düsseldorf) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière 
Le fils de l'ancien joueur Georg Kink commence sa carrière au SC Riessersee en 2. Bundesliga. Pour la saison 2002-2003, il joue en même temps en élite avec les Kölner Haie et l'EV Duisbourg en 2. Bundesliga. En 2004, il signe avec les Adler Mannheim, où il remporte au cours de la saison 2006-2007 le championnat et la Coupe allemands. Il prolonge son contrat en 2009 et en 2013. Le , il marque son  en DEL.

Depuis 2004, Kink appartient à l'équipe d'Allemagne de hockey sur glace.

Son frère aîné George Kink est aussi joueur de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| SC Riessersee || 2.bundesliga || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Kölner Haie || DEL || 40|| 1|| 2|| 3|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| EV Duisbourg || 2.bundesliga || 13|| 2|| 4|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Kölner Haie || DEL|| 47|| 2|| 2|| 4|| 28|| 4|| 0|| 0|| 0|| 25
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Adler Mannheim || DEL|| 39|| 2|| 5|| 7|| 14|| 14|| 1|| 1|| 2|| 20
|-
| Heilbronner Falken || Oberliga || 6|| 0|| 3|| 3|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2005-2006|| Adler Mannheim || DEL|| 45|| 5|| 8|| 13|| 72|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Heilbronner Falken || Oberliga ||1 || 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2006-2007|| Adler Mannheim || DEL|| 32|| 1|| 4|| 5|| 18|| 11|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| Heilbronner Falken || Oberliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Adler Mannheim || DEL|| 47|| 3|| 5|| 8|| 62|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| Heilbronner Falken || 2.bundesliga || 11|| 2|| 4|| 6|| 12|| 5|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| 2008-2009|| Adler Mannheim || DEL|| 50|| 5|| 13|| 18|| 70|| 7|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2009-2010|| Adler Mannheim || DEL|| 53|| 7|| 19|| 26|| 75|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Adler Mannheim || DEL|| 51|| 4|| 15|| 19|| 52|| 6|| 1|| 3|| 4|| 16
|-
| 2011-2012|| Adler Mannheim || DEL|| 47|| 9|| 13|| 22|| 116|| 14|| 3|| 1|| 4|| 2
|-
| 2012-2013|| Adler Mannheim || DEL|| 52|| 11|| 9|| 20|| 65|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| Adler Mannheim || DEL|| 52|| 13|| 13|| 26|| 83|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL || 46|| 11||16 || 27|| 98||15 ||2 ||2 || 4||6
|-
| 2015-2016 || Adler Mannheim || DEL || 38|| 2|| 7|| 9|| 47|| 3||0 ||1 || 1||2
|-
| 2016-2017 || Adler Mannheim || DEL || 51 || 8|| 9|| 17|| 44|| 7||1 ||1 || 2||8
|-
| 2017-2018 || Adler Mannheim || DEL || 51 || 3|| 16|| 19|| 22|| 10||2 ||2 || 4||18
|-
| 2018-2019 || Adler Mannheim || DEL || 46|| 3|| 7|| 10|| 38|| 5||0 ||1 || 1||2

Références 
 

Naissance le 13 janvier 1985
Naissance à Düsseldorf
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Kölner Haie
Joueur du EV Duisburg
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur du Adler Mannheim
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand